Euprepes punctatissimus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Euprepes punctatissimus Smith, 1849 est un synonyme de Trachylepis punctatissima (Smith, 1849)
 Euprepes punctatissimus Peters, 1854 nec Smith, 1849 est un synonyme de Trachylepis striata (Peters, 1844)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Mabuyinae